Энрике Барха Афонсо (; род. 1 апреля 1997, Ноайн, Испания), более известный как Кике Барха () — испанский футболист, нападающий клуба «Осасуна».

Клубная карьера 
Кике с восьмилетнего возраста воспитывался в системе «Осасуны». Он дебютировал за вторую команду клуба, «Осасуну B», 25 августа 2013 года в матче Терсеры против «Уарте». Ввсего в своём первом сезоне на взрослом уровне нападающий провёл 28 игр, отметившись в них 6 забитыми мячами. 20 мая 2017 года состоялся дебют нападающего за первую команду клуба: в матче чемпионата Испании против «Севильи» он заменил Карлоса Клерка на 74-й минуте.

Летом 2017 года Кике был официально переведён в первый состав «Осасуны». В сезоне 2017/18 он принял участие в 19 матчах Сегунды и забил первый мяч за «рохильос», поразив ворота «Вальядолида» 7 января 2018 года. В сезоне 2018/19 нападающий помог своей команде вернуться в класс сильнейших, забив 3 гола в 34 встречах Сегунды. С 2019 года Кике выступает за «Осасуну» в Примере. С этого времени он начал получать травмы различной степени тяжести.

Международная карьера 
22 января 2014 года Кике провёл свой единственный матч за юношескую сборную Испании (до 17 лет), забив гол итальянским сверстникам.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
 «Осасуна»
 Победитель Сегунды (1): 2018/19

Личная жизнь 
Кике получал высшее образование в Народном университете Наварры, обучаясь по специальности «Социология».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Осасуны» 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Осасуна B»
Игроки ФК «Осасуна»